

Architettura 
 Palazzo Gualino – edificio storico di Torino
 Villa Gualino – edificio storico della Circoscrizione 8 di Torino

Arte 
 Collezione Riccardo Gualino – raccolta di pittura, scultura, reperti archeologici ed arte applicata della Galleria Sabauda di Torino
 Madonna Gualino – dipinto a tempera e oro su tavola di Duccio di Buoninsegna

Persone 
 Cesarina Gualino – ballerina, pittrice e collezionista d'arte italiana
 Riccardo Gualino – imprenditore, mecenate e collezionista d'arte italiano